Longba bezeichnet:

 Longba (Longchuan) (陇把镇), Großgemeinde im Kreis Longchuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Longba (Mojiang) (龙坝镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Mojiang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Longba (Zhuxi) (龙坝镇), Großgemeinde im Kreis Zhuxi in der chinesischen Provinz Hubei
 Longba (Heishui) (龙坝乡), Gemeinde im Kreis Heishui in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longba (Wudu) (龙坝乡), Gemeinde im Stadtbezirk Wudu in der chinesischen Provinz Gansu
 Longba (Zhuxi) (龙坝乡), Gemeinde im Kreis Zhuxi in der chinesischen Provinz Hubei